Шайо — фамилия и топоним:

Фамилия 
  (1768—1836) — французский бригадный генерал.

Топоним 
 Шайо — бывшее предместье Парижа, в 1860 года вошло в черту города (16-й округ).
  — холм в квартале Шайо. 
  — улица в квартале Шайо. 
 Дворец Шайо — архитектурный комплекс, построенный в 1937 году на месте дворца Трокадеро.
  — театр, расположенный в одном из зданий Дворца Шайо. 
 Гидроним
 Шайо — река в Словакии и Венгрии, приток Тисы.

См. также 
 «» — пьеса Жана Жироду ().
 «» — фильм Брайана Форбса по пьесе Жироду (Великобритания, 1969).